U/17 Ligaen 2015-16 er den 13. sæson af den danske U/17 Ligaen siden oprettelsen i 2004. Den styredes af DBU. Sæsonen blev indledt den 15. august 2015 og afsluttet den 4. juni 2016.

Stilling

Referencer 

Fodboldsæson 2015-16